Siedlce (gromada w powiecie łaskim)
 Siedlce (gromada w powiecie nowosądeckim)
 Siedlce (gromada w powiecie siedleckim)